Huntingdon kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Huntingdon (Pennsylvania)
Huntingdon (Tennessee)
Huntingdon (Cambridgeshire), plaats in Engeland
Huntingdonshire, een traditioneel graafschap